Godden ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Henry Godden (1922–2020), britischer Diplomat, Gouverneur von Anguilla
 Gerty Godden (1905–1961), deutsche Sängerin, Schauspielerin und Kabarettistin
 Reginald Godden (1905–1987), kanadischer Pianist und Musikpädagoge
 Rudi Godden (1907–1941), deutscher Sänger und Filmschauspieler
 Rumer Godden (1907–1998), britische Schriftstellerin